Owusu A. Kizito (Ghana, 9 d'abril de 1976) és un empresari i expert en habitatge nord-americà d'origen ghanès. És el fundador i CEO d'InvestiGroup Companies. Owusu A. Kizito va néixer en el si d'una família catòlica. El 2004, va començar el seu MBA a la Hawaii Pacific University. 10 anys més tard va rebre el títol de Doctor en Administració d'Empreses a la Universitat de Phoenix.

El 2006 Owusu A. Kizito va fundar Investigroup LLC amb oficines a Nova Jersey i Nova York. L'empresa se centra en la consultoria d'empreses mitjanes d'Amèrica del Nord. El juliol de 2015 Kizito va coorganitzar un esdeveniment cultural internacional juntament amb el Grup Commutech de les Nacions Unides (UNCG) a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Kizito també va treballar de manera independent com a conseller d'habitatge als EUA a mitjans dels anys 2000. Durant la crisi financera de 2007-08 es va centrar en els propietaris que podien perdre la seva llar a causa de dificultats financeres. El va ajudar a publicar un llibre Lived Experiences of Home Foreclosures Consequences on Mental and Physical Health que ofereix solucions per ajudar els nord-americans que corren el risc de perdre una llar.

El 2018, Kizito va desenvolupar una associació amb el suport del govern amb contractistes i inversors com el multimilionari omanès P. Mohamed Ali per treballar en una construcció de carreteres de 10 anys a la xarxa de carreteres de Ghana.

Publicacions 
 Lived Experiences of Home Foreclosure Consequences on Mental and Physical Health: A Phenomenological Study 2015). Page Publishing. New York. 

 Negative Effects of Home Foreclosures on Mental and Physical Health Risks (2015). International Journal of Risk and Contingency Management. Vol.4, No.2 ISSN: 2160-9624

Referències 

Empresaris africans
Empresaris estatunidencs